Kapitan Nemo – postać literacka z powieści Juliusza Verne’a
 Kapitan Nemo – polski wokalista
 Kapitan Nemo – album muzyczny
 The Best of Kapitan Nemo – album muzyczny